Capriles puede estar referido a:

Personas 
 Carlos Capriles (1923-2014), editor, historiador, diplomático y político venezolano.
 Elías Manuel Capriles Arias (1948-), teólogo, filósofo, psicólogo venezolano.
 Henrique Capriles Radonski (1972-), político y abogado venezolano.
 Miguel Angel Capriles (1915-1996), editor y político venezolano.
 Renato Capriles (1931-2014), músico y director de orquesta venezolano.
 Teo Capriles (1918-1982), deportista, músico y pintor venezolano.

Geografía (lugares, territorios, localidades, complejos edilicios, etc) 
 Estadio Sudamericano Félix Capriles, estadio multipropósito en Cochabamba, Bolivia.
 Velódromo Teo Capriles, instalación deportiva multipropósito en Caracas, Venezuela.